Деніел Марк Нестор (, при народженні Данієл Несторович, , 4 вересня 1972) — колишній канадський тенісист сербського походження, що спеціалізується на парній грі, володар 8-и титулів Великого шолома в парному чоловічому розряді та 4-х в міксті, олімпійський чемпіон.

Нестор один із найкращих парних гравців в історії тенісу. Станом на жовтень 2016 року він займає 11-е місце за кількістю перемог в турнірах ATP з початку відкритої ери. У січні 2016 року Нестор першим із парних гравців виграв 1000 матчів. Граючи з 11 різними партнерами, він здобув 91 перемогу в турнірах, зокрема виграв золоту медаль олімпійського чемпіона на Сіднейській олімпіаді, чотири фінали ATP-туру.  За кількістю парних перемог він поступається лише братам Майку та Бобу Браянам. Він першим із парних гравців виграв принаймні раз кожен із турнірів Великого шолома, кожен із турнірів серії Мастерс, підсумковий турнір року та Олімпійські ігри. Пара, членом якої був Нестор, двічі називалася парою року: 2002 року разом із Марком Ноулзом та 2008 року разом із Ненадом Зімоньїчом.

Особисте життя 
Батьки Нестора перебралися з Югославії до Канади в 1976, коли йому було 4 роки. Вони поселилися в Торонто. У липні 2005-го Нестор одружився з Наташою Гаврилович. У пари дві дочки, вона мешкає на Багамах. 

За спортивні досягнення Нестор зарахований до Ордену Канади в листопаді 2010 року.

Олімпійські фінали

Парний розряд: 2 (1 золота медаль)

Фінали турнірів Великого шолома

Парний розряд: 17 (8 перемог, 9 поразок)

Мікст: 9 (4 перемоги, 5 поразок)

Зовнішні посилання 
 Досьє на сайті ATP

Виноски  

 

Канадські тенісисти
Канадські олімпійські чемпіони
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1996
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2016
Переможці Вімблдонського турніру
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Олімпійські медалісти з тенісу
Уродженці Белграда
Перші ракетки світу (чоловіки)
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді
Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті
Натуралізовані громадяни Канади
Югославські емігранти до Канади